Серме́ньо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Серменьо, Антонио (1969—2014) — венесуэльский боксёр.
 Серменьо, Нехомар (род. 1979) — венесуэльский боксёр.